Las Choapas, también puede referírse a:

Barcos 

Las Choapas (1941), buque petrolero mexicano hundido por los alemanes en 1942.

Toponímias 

Las Choapas, municipio del Estado de Veracruz;
Las Choapas (Veracruz), localidad cabecera del municipio homónimo de Veracruz.